Fortún (« fortuné ») est un prénom espagnol qui a été porté essentiellement dans la famille des premiers rois de Navarre (dynastie Arista) et chez leurs parents islamisés, walis (gouverneurs) de Saragosse, de la dynastie des Banu Qasi.

Porteurs du prénom 
 Fortún ibn Qasi, né vers 710, fils du comte Cassius et ancêtre des Banu Qasi, wali de Saragosse, père de Musa ibn Fortún et grand-père de Musa ibn Musa.
 Fortún Garcés, roi de Navarre de 882 à 905, fils de García  Íñiguez, petit-neveu du wali de Saragosse Musa ibn Musa des Banu Qasi, arrière-grand-père du roi de Navarre García II Sánchez et du calife de Cordoue Abd al-Rahman III.
 Fortún Ximénez, mort en 1533, marin espagnol qui débarqua dans la péninsule de Basse-Californie.

Voir aussi